Моховской — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Моховской — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Моховской — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.

См. также 
 Моховской район
 Моховской сельсовет
 Мохов